Хейкки Коскинен (, род. 30 августа 1930) — финский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионатов Финляндии 1958 и 1959 гг. Бронзовый призер чемпионатов Финляндии 1961 и 1967 гг.

В составе сборной Финляндии участник участник трех шахматных олимпиад и квалификационного турнира командного первенства Европы.

В 1954 г. представлял Финляндию в зональном турнире претендентского цикла 1954—1955 гг.

Участник турнира северных стран 1963 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Х. Коскинена в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Коскинена на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад